О́нгерманланд () — историческая провинция в северной Швеции, в регионе Норрланд. Граничит с провинциями Медельпад, Емтланд, Лаппланд и Вестерботтен. Крупнейший город — Эрншёльдсвик.

В основном, территория провинции соответствует северной части современного лена Вестерноррланд, однако, небольшие части провинции относятся к ленам Емтланд и Вестерботтен.

См. также 
 Провинции Швеции
 Административное деление Швеции

Примечания 

Провинции Швеции